Stožec – wzniesienie (niem. Schöber) w Górach Łużyckich,
 Stožec – gmina (niem. Tusset) w powiecie Prachatice,
 Stožec – góra (niem. Tussetberg) na Szumawie.